Pedro Cabral – portugalski rugbysta
 Pedro Álvares Cabral – portugalski żeglarz i odkrywca
 Pedro Álvares Cabral – portugalski dyplomata